Cossard peut faire référence à :

Patronymes 
 Adolphe Auguste Eugène Cossard (1880-1952), peintre français ;
 Étienne Bernard Cossard (1756–1837), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Gisèle Cossard (1923-), résistante française, anthropologue et prêtresse ;
 Jacques Cossard, a contribué à l'élaboration de la sténographie ;
 Mme Joseph, née Cossard (XVIIIe siècle - XIXe siècle), femme de lettres ;
 Pierre Mathieu Cossard, peintre sur verre français du .

Famille de peintres 
 Guillaume I Cossard (1663-1716), peintre français ;
 Guillaume II Cossard (1692-1761), peintre français, fils de Guillaume I ;
 Pierre Cossard (1720-1784), peintre français, fils de Guillaume II ;
 Jean Cossard (1764-1838), peintre français, fils de Pierre ;
 Mlle Cossard, nièce et élève de Jean Cossard ;

Voir aussi 
 COSSARD DE SAINTE-JULE, miniaturiste français
 (4993) Cossard, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Homonymie de patronyme